Ключи от рая () — советский остросюжетный художественный фильм режиссёра Алоиза Бренча, снятый по сценарию Владимира Кузнецова и Сергея Александрова на Рижской киностудии в 1975 году.
Второй фильм кинодилогии, объединённой одними персонажами (милиционеры: Янис Крастыньш, Лаукс, Язеп Карлович; преступники: Эвальд Апсе, Павел Насонов). Первый фильм назывался «Свет в конце тоннеля» (1974).

Сюжет 
Смерть зубного протезиста Якова Бельского оказывается убийством. Подозрения падают на модельершу Регину Дембовскую, с которой был близок покойный.

Капитан милиции Янис Крастыньш, участвующий в расследовании, устанавливает связь убийства с махинациями валютчиков, обменивающих алмазы на золото, доставляемое из-за границы. Мужество, находчивость и знание психологии позволяют ему сделать правильные выводы.

В ролях 

 Улдис Пуцитис — Янис Крастиньш (озвучивает Александр Белявский)
 Улдис Думпис — Лаукс
 Владимир Осенев — Павел Насонов
 Елена Козелькова — Регина Дембовская
 Бронюс Бабкаускас — Арвид Витолс
 Карлис Тренцис — Язеп Карлович
 Леонардас Зельчюс (в титрах Л. Зелчус) — Яков Антонович Бельский (озвучивает Ростислав Плятт)
 Янис Мелдерис — Харольд
 Волдемар Лобиньш — Павловский
 Волдемар Зандберг — Гинтарс
 Харий Лиепиньш — Эвалд Апсе
 Хелга Данцберга — Мария Антоновна
 Дзидра Ритенберга — жена Насонова
 Освальд Кубланов — Гусейнов
 Янис Целмс — Гроут
 С. Ауна — Майга

В эпизодах 

Мара Звайгзне
Айварс Линис
А. Роне
В. Евтеева
И. Юдасе
Д. Вейтс
В. Фрейденфелд
И. Лебедев
И. Синдрун
В. Микалюнас

Съёмочная группа 
 Авторы сценария: Владимир Кузнецов, Сергей Александров
 Режиссёр-постановщик: Алоиз Бренч
 Оператор-постановщик: Рихард Пикс
 Композитор: Иварс Вигнерс
 Художник-постановщик: Гунарс Балодис
 Звукооператор: В. Мыльников
 Режиссёр: И. Эсенберга
 Оператор: У. Эгле
 Художник по костюмам: В. Варславане
 Художник-гримёр: Я. Риба, Р. Убаре
 Монтажёр: Т. Масс
 Редактор: Я. Рокпелнис
 Консультанты: А. Кавалиерис, А. Блонский
 Директор: В. Риепша

Технические данные 
 Чёрно-белый
 93 мин.

Ссылки 

Фильмы о милиционерах
Фильмы СССР 1975 года
Фильмы Рижской киностудии
Детективные фильмы СССР
Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы на русском языке